Kingstown désigne :

, une ville du Maryland ;
Kingstown, une ville de Caroline du Nord.
 Dans le Rhode Island :
 North Kingstown, une ville du comté de Washington ;
South Kingstown, une ville du comté de Washington. 

Kingstown, la capitale de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, dans la paroisse de Saint-George.

Voir aussi
 ,
 ,
Homonymie de localités aux États-Unis